Эва́ндро Амори́м Барбо́за (; ) — бразильский шахматист, гроссмейстер (2016).

Карьера

Ранние годы 
Эвандро Аморим Барбоза познакомился с шахматами в возрасте 11 лет в рамках шахматного проекта во всех государственных школах в его родном городе Сан-Себастьян-ду-Параизу. Будучи молодым игроком и любителем игр, его интерес к шахматам был незамедлительным. Он начал играть в школьных турнирах, и поскольку не хотел проигрывать, начал поиски учителя, который бы помог ему развиваться дальше в этом направлении.

Именно тогда он встретил своего первого наставника, который познакомил его с миром шахмат. Будучи очень преданным и увлеченным игрой, он начал изучать все материалы, который мог найти (будь то в книгах или через интернет). Вскоре, всего за 6 месяцев обучения, он уже превзошёл своего первого тренера.

В то время в Сан-Себастьяне-ду-Параизу интерес к  шахматам вырос и, таким образом, он имел возможность сыграть в нескольких турнирах при поддержке города.

Профессиональная карьера 
В 2007 году в возрасте 14 лет он выиграл Чемпионат Бразилии до 16 лет (U 16), получив право на свой первый Юношеский чемпионат мира по шахматам, который проходил в Анталье, Турция. Участие в чемпионате мира и встреча с сильными игроками стали сенсационным опытом, который заставил его принять решение стать профессиональным шахматистом, стремясь к окончательному шахматному титулу: гроссмейстер. 

В 15 лет он выиграл чемпионат среди взрослых и начал серьезно заниматься шахматами, преследуя свою цель. Параллельно он начал преподавать шахматы, чтобы участвовать в большом количестве турниров, и, тем самым, начал свою тренерскую карьеру, развивая дидактические навыки для передачи знаний. 

Спустя несколько лет, в 2009 году, он выиграл титул Мастера ФИДЕ (Mestre Fide), первый титул по шахматам. В 2011 году он выиграл титул Международного мастера. В мае 2012 года он выполнил первую норму гроссмейстера, а через месяц стал чемпионом Южной Америки до 20 лет (U20), выполнив вторую норму гроссмейстера. 

Казалось, что он достигнет звания гроссмейстера в 19 лет, потому что не хватало только одного стандарта, однако для достижения этой цели потребовалось время, и только в начале 2016 года, в возрасте 23 лет, он заполучил титул гроссмейстера. В том же году он присоединился к сборной Бразилии на Шахматной олимпиаде 2016, которая проходила в Баку (Азербайджан).  

После завоевания титула он начал уделять больше времени тренерской деятельности, осознав, что после стольких лет преподавания, он был рад возможности передавать знания и видеть развитие своих учеников. В 2017 году, уже будучи гроссмейстером, координировал Проект Шахматы в Школах Сан-Себастьяне-ду-Параизу, с целью спасти старый проект и популяризировать шахматы в своем городе.   

В 2018 году с целью популяризации шахмат и иметь возможность донести знания до игроков шахматного сообщества, начал свой канал на youtube и веб-сайте.

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 

Шахматисты Бразилии